Der Sunni Students Council ist eine Organisation muslimischer Studenten mit Sitz im indischen Staat Kerala. Derzeit arbeiten 3486 Mitglieder und 68 Angestellte. Die Aufgabe der Organisation besteht darin, „den muslimischen Studenten das notwendige Wissen über die Menschheit und die Kultur zu geben und sie vor den falschen Dingen wie Terrorismus und Wahhabismus zu schützen“.

Liste der Generalsekretäre 
 1. Januar 2013–31. Dezember 2017: Anas Hamza
 seit 1. Januar 2018: Shafi Bin Khalid

Einzelnachweise 

Studentenorganisation
Gegründet 2004
Organisation (Kerala)
Kozhikode